Ministrowie bez teki – stanowisko w rządzie Irlandii utworzone w 1939
 Ministrowie bez teki – stanowisko w rządzie Wielkiej Brytanii